Conclave de setembro de 1503
 Conclave do outono de 1503